Le Windy City Open féminin 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Windy City Open qui se déroule à Chicago du 3 au . 

L'Indienne Joshna Chinappa remporte le tournoi face à sa compatriote Dipika Pallikal.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Windy City Open masculin 2011
 Windy City Open
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

Féminin 2011
Squash en 2011
Sport à Chicago en 2011
Sport aux États-Unis en février 2011